Takeda Nobumitsu ist der Name folgender Personen:
* Takeda Nobumitsu (1162–1248) (), japanischer Regionalfürst
 Takeda Nobumitsu († 1417) (), japanischer Regionalfürst